Bohatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Bohatsch (* 1951), österreichischer Künstler
 Helmut Bohatsch (* 20. Jh.), österreichischer Schauspieler und Musiker
 Max Bohatsch (* 19. Jh.), österreichischer Eiskunstläufer
 Walter Bohatsch (* 1949), österreichischer Grafikdesigner und Typograf

Siehe auch:
 Boháč